La Maîtresse d'école est le titre de plusieurs œuvres :
 La Maîtresse d'école, une chanson de Georges Brassens
 La Maîtresse d'école, un roman de Marie-Paul Armand publié en 1995.